Жиро, Николя:
 Жиро, Николя (1751—1840) — мэр Нового Орлеана в 1812—1815 годах.
 Жиро, Николя (род. 1978) — французский актёр.